Суперкубок Бельгії з футболу 2001 — 22-й розіграш турніру. Гра відбулася 4 серпня 2001 року між чемпіоном Бельгії клубом «Андерлехт» та володарем кубка Бельгії «Вестерло».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2001
Бельгія
2001 у бельгійському спорті